Provincia di Cercado, nel dipartimento di Beni
Provincia di Cercado, nel dipartimento di Cochabamba
Provincia di Cercado, nel dipartimento di Oruro
Provincia di Cercado, nel dipartimento di Tarija

Distretto di Cercado de Lima

Pagine correlate
Provincia di Cercado